World Grand Prix 2020 (snooker) - snookertoernooi
 World Grand Prix 2020 (darts) - dartstoernooi